Лос Кантилес има више значења:

 Лос Кантилес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Кантилес (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Кантилес (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кантилес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Кантилес (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику